Belorchestes är ett släkte av kvalster. Belorchestes ingår i familjen Zetorchestidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Belorchestes